Алекса́ндр Алекса́ндрович Гра́нников (28 августа 1858 — 12 августа 1914) — русский офицер (полковник), герой Первой мировой войны.

Биография 
Православный.

Окончил духовную семинарию и Казанское пехотное юнкерское училище по 2-му разряду (1877), откуда был выпущен прапорщиком в 45-й пехотный Азовский полк.

Чины: подпоручик (1880), поручик (1885), штабс-капитан (1891), капитан (1900), подполковник (1904), полковник (за боевые отличия, 1905).

Участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 годов, за отличия был награждён орденом Святой Анны 4-й степени.

Окончил Офицерскую стрелковую школу. Командовал ротой (десять с половиной лет) и батальоном (три с половиной года) 45-го пехотного Азовского полка.

Участвовал в русско-японской войне, с 15 мая по 7 сентября 1905 года командовал 242-м пехотным Белебеевским полком. Был контужен. Затем командовал 243-м Златоустовским резервным батальоном (1905—после 1907). На 1 января 1909 года состоял в 163-м пехотном Ленкоранско-Нашебургском полку.

7 июня 1910 года назначен командиром 109-го пехотного Волжского полка, с которым вступил в Первую мировую войну. Участвовал в походе в Восточную Пруссию, 6 августа 1914 года в бою у поселка Покальнишкен был ранен в голову. Через несколько дней скончался от ран в военном госпитале Ковны.

Посмертно произведен в чин генерал-майора и награждён орденом Святого Георгия 4-й степени. Похоронен в Астрахани. Был женат, имел дочь.

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й ст. (1878);
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с бантом за 25 лет выслуги (1902); 
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1903);
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (1905)
 Орден Святого Владимира 3-й ст. (1911); 
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 26.04.1915).

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте «Русская императорская армия»

Генерал-майоры (Российская империя)
Выпускники Казанского военного училища
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Погибшие в Первую мировую войну